Audi R18 E-Tron Quattro steht für:

 Audi R18 E-Tron Quattro RP4, von Audi entwickelter und gebauter Sportwagen-Prototyp nach LMP1-Reglement
 Audi R18 E-Tron quattro RP5, von Audi entwickelter und gebauter Sportwagen-Prototyp nach LMP1-Reglement